Alepas är ett släkte av kräftdjur. Alepas ingår i familjen Lepadidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhalsar och havstulpaner
Alepas